«Страна Лавкрафта» () — американский телевизионный сериал в жанре ужасов с элементами драмы, разработанный  по мотивам одноименного романа 2016 года . Его премьера состоялась 16 августа 2020 года на канале HBO. Шоу было закрыто после первого сезона.

Сюжет 
Действие сериала происходит в Америке 1950-х годов. Главный герой — ветеран Корейской войны Аттикус Фриман, который отправляется в путешествие в поисках отца. В пути он сталкивается с расизмом и чудовищами.

В ролях 
 В главных ролях
 Джёрни Смоллетт — Летиша «Лети» Льюис
 Джонатан Мэйджорс — Аттикус «Тик» Фримен
 Онжаню Эллис — Ипполита Фримен, тётя Аттикуса
 Кортни Б. Вэнс — Джордж Фримен, тёплый, весёлый и начитанный дядюшка Аттикуса.
 Вунми Мосаку — Руби Батист, сводная сестры Лети.
 Эбби Ли — Кристина Брейтвайт, единственная дочь лидера секретного ордена, известного как «Сыны Адама».
 Джейми Чон — Джи-Ах, наивная студентка-медсестра, которая больше, чем она кажется.
 Джада Харрис — Диана Фримен.
 Майкл Кеннет Уильямс — Монтроуз Фримен, отважный и скрытный отец Аттикуса.

 Второстепенные роли
 Джейми Харрис — Юстас Хант, окружной шериф.
 Джордан Патрик Смит — Уильям, мужское альтер эго Кристины.
 Джейми Нойманн — Хиллари
 Эрика Тазел — Дора Фримен
 Мак Брандт — Ланкастер
 Тони Голдуин — Сэмюэл Брейтвайт, патриарх его семьи, который рассматривает людей как активы и объекты, а чужаков — включая его дочь Кристину — как подчинённых.

Эпизоды

Производство 
16 мая 2017 года стало известно, что телеканал HBO заказал сериал «Стране Лавкрафта». Исполнительными продюсерами стали Миша Грин, Джордан Пил, Дж. Дж. Абрамс и Бен Стивенсон. Кроме того, Грин должен был выступить в качестве шоураннера проекта и снять пилотный эпизод. Однако 5 марта 2018 года было объявлено, что режиссёром и исполнительным продюсером пилотного эпизода станет Ян Деманж.

В апреле 2018 года главную женскую роль в сериале получила Джёрни Смоллетт. В мае 2018 года к актёрскому коллективу присоединились Джонатан Мэйджорс (главная мужская роль) и Вунми Мосаку, в июне 2018 года — Онжаню Эллис, Элизабет Дебики, Кортни Б. Вэнс. В октябре 2018 года стало известно, что Майкл Кеннет Уильямс заменит Мэйджорса, в июне 2019 года Эбби Ли заменила Элизабет Дебики. Тогда же к проекту присоединились Джейми Нойманн, Эрика Тазел и Мак Брандт, а в июле 2019 года — Тони Голдвин.

Премьера сериала состоялась 16 августа 2020 года на канале HBO. Планировался второй сезон, для которого даже был написан сценарий, однако в июле 2021 года стало известно, что шоу закрыли.

Примечания 

Программы телеканала HBO
Телесериалы на английском языке
Говард Лавкрафт